«Сан-Антонио Спёрс» () — профессиональный баскетбольный клуб, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации. Команда была основана в 1967 году. Клуб базируется в городе Сан-Антонио, Техас. Домашние матчи проводит на арене AT&T-центр.

«Сан-Антонио Спёрс» является одним из четырёх бывших участников АБА, неизменно принимающих участие в НБА, после того, как в 1976 году AБA и НБА слились в единую Лигу, и является единственной бывшей командой AБA, которая выиграла главный трофей НБА. «Сан-Антонио» является 5-кратным победителем НБА (команда становилась чемпионом НБА в 1999, 2003, 2005, 2007 и 2014 годах), больше побед только у «Бостон Селтикс» (17), «Лос-Анджелес Лейкерс» (17) и «Чикаго Буллс» (6). На июль 2015 года клуб «Сан-Антонио Спёрс» занимает 1 место среди всех команд Ассоциации по проценту участия в плей-офф НБА, пропустив только 4 розыгрыша плей-офф за все время участия в НБА: 89,7% (у Лейкерс – 89,6%, у Селтикс – 75,4%, у Филадельфии – 71,2%, у прочих – менее 70%).

По состоянию на апрель 2019 года «Спёрс» 22 раз побеждали в своем дивизионе. Команда 24 раза принимала участие в плей-офф за последние 25 сезона (начиная с сезона 1989/90). С момента появления в Сан-Антонио Тима Данкана, клуб принимал участие в плей-офф во всех 18 сезонах. 
Все последние успехи команды связаны с именем главного тренера команды, Грегга Поповича, который является тренером «Спёрс» начиная с 1996 года.

«Спёрс» в Сан Антонио 
«Спёрс» является единственной командой в Сан-Антонио, представляющей город в одной из четырёх главных профессиональных лиг США, и единственной, которая выступает в ней более 5 лет. Многие бывшие игроки также продолжают работать в структуре клуба. Например Дэвид Робинсон в , а Джордж Гервин в Молодёжном Центре.

Статистика 

За 39 сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации клуб 35 раз выходил в плей-офф и выиграл 5 чемпионских титулов. Больше чем «Спёрс» чемпионство выигрывали только «Бостон Селтикс» (17 раз), «Лос-Анджелес Лейкерс» (17) и «Чикаго Буллз» (6).

Игроки

Текущий состав

Зал славы баскетбола 

Примечания:
 1 Также он тренировал команду в 1967–1970 годах.
 2 В общей сложности Робинсон включался в Зал славы дважды — как игрок и как член Dream Team.

Изъятые из обращения номера 
 00 — Джонни Мур, З, 1980—1988, 1989—1990
 6 — Эйвери Джонсон, З, 1991, 1992—1993, 1994—2001
 9 — Тони Паркер, РЗ, 2001—2018
 121 — Брюс Боуэн, ЛФ, 2001—2009
 13 — Джеймс Сайлас, З, 1972—1981
 20 — Ману Джинобили, АЗ, 2002—2018
 21 — Тим Данкан, Ц/TФ, 1997—2016
 32 — Шон Эллиотт, Ф, 1989—1993, 1994—2001
 44 — Джордж Гервин, З, 1974—85
 50 — Дэвид Робинсон, Ц, 1989—2003
Примечаниея
 1 9 июля 2015 года «Спёрс» вернули в обращение номер 12, дав его Ламаркусу Олдриджу, с разрешения Брюса Боуэна.

Знаменитые игроки 
 Полный список игроков «Сан-Антонио Спёрс», о которых есть статьи в Википедии, см. здесь

Тренеры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт команды
 Официальный сайт домашнего стадиона команды — AT&T Center

Баскетбольные клубы США
Клубы НБА
Клубы АБА

Спортивные клубы Сан-Антонио